Fällesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fällesjön (Berga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (12,2 ha)
Fällesjön (Lannaskede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (2,9 ha)
Fällesjön (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (40,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn